The Holiday Collection – EP di Madonna del 1991
 The Holiday Collection – album di Kenny G del 2006